Ранчо Рамос има више значења:

 Ранчо Рамос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Рамос, Ел Пухидо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Рамос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Рамос, Уерта Дон Педро (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Рамос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Рамос, Лос Торибиос (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику